Jméno a příjmení Jan Svoboda se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Svoboda (basketbalista) (* 1969) – český basketbalista
 Jan Svoboda (člen Vlajky) (1921–2011) – český fašista
 Jan Svoboda (duchovní) (1968–1998) – český evangelický duchovní a krátce poslanec Federálního shromáždění
 Jan Svoboda (filmový vědec) (1940–2019) – český filmový vědec
 Jan Svoboda (fotbalista) (* 1960) – český fotbalista
 Jan Svoboda (fotograf) (1934–1990) – český fotograf
 Jan Svoboda (historik umění) (Jan E. Svoboda; 1942–2017) – historik architektury a pracovník v památkové péči
 Jan Svoboda (kněz) (* 1964) – český římskokatolický kněz, duchovní správce v Hati a papežský kaplan
 Jan Svoboda (lingvista) (1899–1973) – český lingvista a odborník na onomastiku
 Jan Svoboda (pedagog) (Jan Vlastimír Svoboda; 1803–1844) – pedagog, průkopník mateřských škol
 Jan Svoboda (politik KSČ) (1922–???) – český a československý politik a poúnorový poslanec KSČ
 Jan Svoboda (politik ODS) (* 1956) – český politik, poslanec PSP za ODS, starosta Chebu
 Jan Svoboda (režisér) (1889–1974) – český režisér
 Jan Svoboda (scénograf), též Jan Rott, rozený Vladimír Jan Rott (1922–2000) – český architekt  a scénograf
 Jan Svoboda (virolog) (1934–2017) – český virolog

složená jména 
 Jan Adam Svoboda (1691–1761) – zlonický děkan, vikář rakovnického kraje a proslulý barokní kazatel
 Jan Hanuš Svoboda (1904–1978) – český architekt